Carlos Morales (ur. 1970)
 Carlos Morales (ur. 1979)
 Carlos Morales (lekkoatleta)